Deux batailles se sont déroulées à Balikpapan lors de la Seconde Guerre mondiale
 Bataille de Balikpapan (1942)
 Bataille de Balikpapan (1945)